Dit artikel biedt een overzicht van de speciale vliegtuigdesigns van Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines

Rackham
Op 16 maart 2015 onthulde Brussels Airlines in samenwerking met Moulinsart, het speciale design van haar Airbus A320 (OO-SNB), gebaseerd op de tekeningen van Hergé en zijn Belgische stripfiguur Kuifje. Het resultaat is een 37m lange zwarte haai van Professor Zonnebloem uit het stripverhaal “De schat van Scharlaken Rackham". Op de romp van het vliegtuig staat te lezen “we fly you to the home of Tintin". Het schilderwerk werd uitgevoerd onder leiding van vliegtuigairbrusher Andre Eisele en nam in totaal 1500 manuren in beslag. De binnenkant van het vliegtuig bevat scènes uit "De Schat van Scharlaken Rackham" met onder andere beelden van Kapitein Haddock en Kuifje. Het originele stripboek van Kuifje "De schat van Scharlaken Rackham" is ook voor passagiers beschikbaar aan boord. Dit speciale design zal blijven tot 2025. Rackham is een van de meest gefotografeerde vliegtuig ter wereld.

Magritte
Op 21 maart 2016 introduceerde de luchtvaartmaatschappij haar tweede special livery A320 (OO-SNC) gewijd aan 'Belgian Icons'. Het bedrijf wou zo een eerbetoon brengen aan de Belgische surrealistische schilder Magritte en zijn oeuvre. Het feit dat René Magritte nauwe banden met de wereld van de luchtvaart had en geïntrigeerd was door de wolken en de lucht, hebben ervoor gezorgd dat Brussels Airlines en de Stichting Magritte een volledig vliegtuig aan zijn werk hebben gewijd. Het resultaat is een Airbus A320 die drie schilderijen van René Magritte bevat: La Belle Société (1965-1966), La Clairvoyance (1936) en Le Retour (1940). Op de romp van het vleigtuig lezen we "we fly you to the home of Magritte". De Magritte livery zou oorspronkelijk blijven tot 2022 maar in april 2021 kondigde Brussels Airlines aan dat A320 (OO-SNC) na vijf jaar een nieuwe beschildering krijgt. De nieuwe beschildering bevat de Star Alliance kleuren en wordt dus ook niet meer gezien als een special livery.

Trident
In 2014 heeft het bedrijf een samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gesloten, die van Brussels Airlines de officiële luchtvaartmaatschappij van de Rode Duivels maakte. Tijdens het WK 2014, vloog Brussels Airlines SN2014 de Rode Duivels naar São Paulo, samen met 150 supporters, op een vliegtuig speciaal ontworpen voor deze gelegenheid. Voor de 2016 UEFA Europees Kampioenschap in Frankrijk, heeft Brussels Airlines een volledig nieuwe livery gemaakt op een van haar Airbus A320 (OO-SNA). Op 4 april 2016 onthulde Brussels Airlines dit derde vliegtuig gewijd aan de 'Belgian Icons' en gaf het de naam "Trident" (OO-SNA). De buitenkant van het vliegtuig is letterlijk een Rode Duivel, met foto's van de spelers. De binnenkant van de A320 bestaat uit afbeeldingen op de overhead bins van 33 spelers en coaches Marc Wilmots en Vital Borkelmans. Net als bij de andere twee Belgische vliegtuigen met speciale liveries, heeft Trident ook de slogan "we fly you to the home of the Red Devils" op het vliegtuig staan. Deze livery zal tot 2022 blijven.

Op 15 november 2022 werd een nieuwe versie van Trident voorgesteld. Deze keer staat het vliegtuig niet alleen in teken van de Rode Duivels, maar ook van de vrouwenploeg Red Flames. De slogan werd hierbij aangepast naar "we fly you to the home of the Belgian Red Devils and Red Flames".

Amare
"Amare", een ode aan Tomorrowland, werd op 23 februari 2017 verwelkomd als vierde Airbus A320 (OO-SNF) in de Belgian Icons serie. Dit vliegtuig zal het ontwerp tot 2022 dragen.

Aerosmurf
"Aerosmurf", Marta Mascellani won het "Ontwerp onze volgende Belgian Icon"-wedstrijd in 2017. Nu de Smurfen in 2018 hun 60-jarige jubilium vieren, had ze het idee om een vliegtuig met een smurfthema uit te rusten. Haar idee werd door het Brussels Airlines marketingteam omgezet en verfijnd tot een verbluffend ontwerp. Het vliegtuig is opgedragen aan de kleine blauwe Belgische striphelden, de Smurfen, die generaties over de hele wereld in verrukking hebben gebracht. De wereld van cartoonist Peyo verovert al 60 jaar lang de harten van zowel kinderen als volwassenen. "Daarom zal deze Airbus A320 met registratienummer OO-SND de Smurfen naar nieuwe hoogten brengen," plaatste Brussels Airlines op hun web site. Dit ontwerp zal tot 2023 op het vliegtuig staan.

Bruegel
Op 2 mei 2019 werd op Brussels Airport de zesde Belgian Icon voorgesteld. De Airbus A320 van Brussels Airlines met als vliegtuigregistratienummer 00-SNE eert met zijn nieuwe uiterlijk de Vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude. De keuze voor Bruegel werd genomen naar aanleiding van het feit dat 2019 het Bruegeljaar is. Het design werd bedacht Jos De Gruyter en Harald Thys, twee hedendaagse Belgische kunstenaars. Het toestel werd in East Midlands geschilderd, net zoals het Tomorrowland-vliegtuig Amare. Het duurde 19 dagen om alles met de hand te schilderen, waardoor Bruegel het meest complexe vliegtuigdesign heeft dat ooit werd gecreëerd. Ook op de overhead bins in het vliegtuig werden niet gespaard.
De eerste vlucht van het Bruegel vliegtuig ging naar Venetië op 3 mei 2019.

Luchtvaart in België